Айзекс () — англійське прізвище. Відомі носії:
 Джейсон Айзекс — британський актор
 Шеріл Бун Айзекс — 35-й президент Академії кінематографічних мистецтв і наук США